Фили́пп Эриа́ (; настоящее имя Раймо́н Жера́р Пейе́ль, ; 15 сентября 1898, Париж — 10 октября 1971, там же) — французский прозаик, драматург и актёр.

Биография 
Эриа родился 15 сентября 1898 в Париже. Сын М. Пайеля, президента Счётной палаты Франции. Праправнук Зюльмы Карро, ближайшей подруги Оноре де Бальзака.

Эриа воевал во время Первой мировой войны, по возвращении к мирной жизни снимался в кино, затем обратился к литературе. Уже за первый роман, «Невинный» (1931), получил престижную Премию Ренодо.

Умер Эриа 10 октября 1971 в Париже. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Библиография 
 1921 — Эльдорадо
 1923 — Дон Жуан и Фауст
 1931 — Невинный ()
 1933 — Протянутая рука ()
 1933 — Паутина по утру ()
 1934 — Ярмарка праздных гуляк ()
 1936 — Зеркала ()

 Цикл «Буссардели»
 1944 — Семья Буссардель ()
 1939 — Испорченные дети ()
 1957 — Золотые решётки ()
 1968 — Время любить ()

Литературные награды 
 1931 — Премия Ренодо за роман «Невинный»
 1939 — Гонкуровская премия за роман «Испорченные дети»
 1947 — Большая премия Французской академии за роман «Семья Буссардель»

Избранная фильмография 
 «Эльдорадо» (1921) — Жоао
 «Чудо волков» (1924) — Тристан л’Эрмит
 «Наполеон» (1927) — Антонио Саличетти
 «Наполеон на острове Святой Елены» (1929) — генерал Бертран
 «Волшебная жизнь Жанны Д’Арк, дочери Лотарингии» (1929) — Жиль де Рэй
 «Наполеон Бонапарт» (1935) — Саличетти
 «Лукреция Борджиа» (1935) — Филиппо, скульптор-любовник
 «Бонапарт и революция» (1971) — Саличетти

Ссылки 
 
 

Участники Первой мировой войны (Франция)
Писатели Франции
Французские писатели
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Лауреаты премии Ренодо